Березуцкий, Иван Анатольевич (род. 1985) — российский повар и ресторатор.
 Березуцкий, Сергей Анатольевич (род. 1985) — российский повар и ресторатор.